Ширвинта:
 Ширвинта (приток Швянтойи) — река в северо-восточной части Литвы, самый длинный левый приток реки Швянтойи.
 Ширвинта (приток Шешупы) — река, протекающая по территории Калининградской области России и Вилкавишкскому району Литвы.
  — река в Вилкавишкском районе Литвы, левый приток Шеймены.

См. также 
 Ширвинтос
 Ширвиндт